Saylesville Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Saylesville Historic District (Rhode Island), ID-Nr. 84002049
 Saylesville Historic District (Wisconsin), ID-Nr. 03000225